

События 
 Консулы: Марк Клавдий Марцелл (плебей) и Квинт Фабий Лабеон (патриций); народный трибун: Гай Фурий.
 Основание римской колонии Парма. Смерть Сципиона в добровольном изгнании.
 Тит Квинкций Фламинин, прибыв ко двору Прусия I, царя Вифинии, потребовал выдачи Ганнибала. Прусий подчинился, однако Ганнибал успел принять яд.
 Филипп пошёл в поход во внутреннюю Фракию против одрисов, дентелетов и бессов. Он взял Филиппополь и основал город Персиду в Пеонии.
 В Понте взошёл на царство Фарнак I.

Скончались 
 Публий Корнелий Сципион — римский полководец.
 Ганнибал — карфагенский полководец.
 Публий Лициний Красс Див — римский понтифик.
 Филопемен — стратег Ахейского союза.

См. также

Примечания